Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2016 werd van 19 tot en met 27 maart 2016 gehouden in het Canadese Swift Current. Zwitserland slaagde er met succes in diens wereldtitel te verdedigen, door in de finale af te rekenen met Japan.

Overzicht 
Het was de 38ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de 14de die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2006 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Noorwegen, dat achtste was geworden, moest in een duel met Italië, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Swift Current mocht. Uiteindelijk won Italië dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde Japan en Zuid-Korea.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 27 maart tussen Japan en Zwitserland. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat het Japanse team zich wist te plaatsen voor de eindstrijd, dat zich daarmee meteen verzekerde van een eerste mondiale medaille. Na een gelijklopende wedstrijd sloegen de Zwitserse dames in het slot toe, door in het negende end een voorsprong van één punt te nemen en in het laatste end twee punten te stelen. Het was de zesde Zwitserse wereldtitel uit de geschiedenis, en de vierde in vijf jaar tijd. Rusland won de strijd om de derde plaats van gastland Canada, dat daarmee pas voor de zesde keer in 38 edities naast het podium viel.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 24 maart 2016, 19:00 uur

Donderdag 24 maart 2016, 19:00 uur

Donderdag 24 maart 2016, 19:00 uur

Donderdag 24 maart 2016, 19:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 26 maart 2016, 19:00 uur

Derde plaats 
Zondag 27 maart 2016, 10:00 uur

Finale 
Zondag 27 maart 2016, 15:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Swift Current 2016

Curling in 2016
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Saskatchewan